O termo montante pode se referir a:
 A montante (hidráulica), no sentido contrário ao que corre um fluxo de água
 Montante, uma espada grande que se maneja com ambas as mãos para golpear o adversário pelo alto
 LDG Montante, uma lancha de desembarque utilizada na guerra portuguesa do Ultramar
 A montante e a jusante (transdução)
Desambiguação